Siebersbach ist ein geographischer Name:

 Siebersbach (Sulzbach an der Murr), Weiler der Gemeinde Sulzbach an der Murr, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Siebersbach (Lauter), linker Zufluss der „Spiegelberger“ Lauter bei Siebersbach, Gemeinde Sulzbach an der Murr, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Seibersbach